Song est un nom commun et un nom propre qui peuvent faire référence à :

Nom commun anglais 
Song est un mot anglais qui signifie « chanson ».

Nom propre chinois 
 Le Song est une principauté chinoise des périodes des Printemps et des Automnes et des Royaumes combattants.
 La dynastie Song du Sud (420-479) est une dynastie chinoise de la période des Dynasties du Nord et du Sud.
 La dynastie Song (宋朝) a régné sur la Chine de 960 à 1279.

Toponyme

Asie 
 Le xian de Song (嵩县) est une subdivision administrative de la province du Henan en Chine.
 Le mont Song (嵩山) est une montagne de Chine.

Afrique 
 Plusieurs villages du Cameroun dont :
 Song Badjeck
 Song Bassong
 Song Bayang
 Song Bikun
 Song-Mbock
 Song Mpeck
 Song Ndeng
 Song Ndong
 Song Nkoumondo
 Song-Ntoume
 Song Nweck
 Song Poua
 Song, dans la province de Sanaga-Maritime
 Song, une zone de gouvernement local au Nigeria

Patronyme 

 Alexandre Song Billong (né en 1987), footballeur camerounais ;
 Brenda Song (née en 1988), actrice américaine ;
 Daewon Song (né en 1975), skateboarder sud-coréen ;
 Junye Song, peintre chinois du  ;
 Jue Song (1576-1632), peintre chinois ;
 Ke Song (1327-1387), peintre chinois ;
 Rigobert Song (né en 1976), footballeur international camerounais ;
 Thierry Song (né en 1962), homme politique français de Nouvelle-Calédonie ;
 Song Chanho (né en 1959), écrivain sud-coréen ;
 Song Chaoqing (née en 1991), biathlète chinoise ;
 Song Dae-nam (né en 1979), judoka sud-coréen ;
 Song Gisuk (né en 1935), écrivain sud-coréen ;
 Song Giwon (né en 1947), écrivain sud-coréen ;
 Song Jiayuan (née en 1997), athlète chinoise ;
 Song Min-ho (né en 1993), chanteur sud-coréen ;
 Song Ruzhi, peintre chinois du  ;
 Song Se-ra (née en 1993), escrimeuse sud-coréenne ;
 Song Sokze (né en 1960), écrivain sud-coréen ;
 Song Soo-kwon (né en 1940), écrivain sud-coréen ;
 Song Sun-mi (née en 1990), joueuse de squash sud-coréenne ;
 Song Tao (né en 1965), joueur chinois de basket-ball ;
 Song Yeong (né en 1940), écrivain sud-coréen ;
 Song Yiling (née en 2001), grimpeuse chinoise ;
 Song Yinglan (née en 1975), athlète chinoise.

Divers 
 Song, ancienne compagnie aérienne américaine.
 The Song, ballet de danse contemporaine créé en 2009.

Voir aussi 
 

Patronyme africain
Patronyme chinois
Patronyme sud-coréen
Homonymie dynastique